Illinci, település Ukrajna Csernyihivi területén
 Illinci, település Ukrajna Ivano-frankivszki területén
 Illinci, település Ukrajna Kijevi területén
 Illinci, város Ukrajna Vinnicjai területén